Fransk kandidatur till Internationella matematikerkongressen 2022 var det misslyckade försöket att organisera års Internationella matematikerkongressen 2022 i Paris, Frankrike.

Bakgrund 
Frankrike hade deklarerat sin avsikt att presentera vid den Internationella matematikerkongressen 2014. Ryssland lämnade in ansökan under hösten 2014. I mars 2017 besökte en underkommitté till International Mathematical Unions verkställande kommitté båda städerna, sammanträdde i början av april 2017 och rekommenderade valet av Saint Petersburg för kongressen 2022. Detta beslut fattades enhälligt bland kommissionen, med två nedlagda röster på grund av intressekonflikt (Shigefumi Mori och Wendelin Werner som inte deltog i diskussionen). Saint Petersburgs kandidatur fick 83 röster mot 63 för en av Paris, i generalförsamlingen för International Mathematical Union. Detta val mellan två konkurrerande nationer var det första i historien om Internationella matematikerkongressen.

2026 
2026 försökte Frankrike återigen organisera den Internationella matematikerkongressen.

Externa länkar 

 Paris Invitation To ICM 2022

Referenser 

Internationella matematikerkongressen